Liberia